Benua steht für:

 deutsche Umschrift des russischen Familiennamens Бенуа, siehe Benois
 Benua (Insel), eine indonesische Insel der Provinz Sumatra Utara
 Benua (Gattung), Gattung der Eipilze

Benua ist der Familienname folgender Personen:

 Irina Nikolajewna Benua (1912–2004), sowjetisch-russische Architektin und Restauratorin